Vittadini ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adrienne Vittadini (* 1943), US-amerikanische Modeschöpferin ungarischer Abstammung
 Carlo Vittadini (1800–1865), italienischer Arzt und Mykologe 
 Franco Vittadini (1884–1948), italienischer Komponist und Dirigent 
 Grazia Vittadini (* 1970), italienische Managerin und Ingenieurin
 Rita Vittadini (1914–2000), italienische Turnerin und Olypionidin